Rozgrywki 1974/1975 były 73. sezonem w historii ligi meksykańskiej, a 33. sezonem w historii profesjonalnej ligi meksykańskiej. Tytułu mistrzowskiego bronił .

Zespoły

Faza grupowa

Grupa 1

Grupa 2

Wyniki

Grupa mistrzowska 

 
MISTRZ MEKSYKU – 1974/1975

TOLUCA 3. TYTUŁ MISTRZOWSKI

Bibliografia 
 RSSSF.com

1974/1975
1974 w piłce nożnej
1975 w piłce nożnej